Джон Рэнд (; 19 ноября 1871 — 25 января 1940) — американский актёр эпохи немого кино. Начал сниматься в начале 1910-х годах, наиболее известен своим участием в более чем 20 фильмах Чарли Чаплина, работу с которым начал в 1915 году. В его фильмах чаще всего появлялся в образе «антипода», врага героя Чаплина.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США